Ribera Alta – comarca we Wspólnocie Walenckiej
 Ribera Alta/Erriberagoitia – gmina w Kraju Basków

Zobacz też 
 Ribera Alta del Ebro (Ribera Alta d’Ebro) – comarca w Aragonii
 Ribera Alta de Navarra – historyczna comarca w Nawarze